Rudorff är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf August Friedrich Rudorff
 Ernst Rudorff

Se även 

 Rüdorff